Праксагор Косский (ок. 340 до н. э. — ?) — древнегреческий врач.
 Праксагор (историк) (IV-го век) — древнегреческий историк.
 Праксагора — персонаж комедии древнегреческого комедиографа Аристофана «Женщины в народном собрании» (392 году до н. э.).

Примечания